Miquel y Costas & Miquel (), és un grup d'empreses amb seu a Barcelona que produeixen paper per a la indústria del tabac i papers especials per a altres indústries. Una de les seves marques més conegudes és el paper de fumar Smoking.

El grup té fàbriques a Barcelona, la Pobla de Claramunt, Capellades, Tortosa, Mislata i Vila-real. També compta amb un centre de producció a Argentina i amb societats comercials a Xile i Alemanya

Història 
 1725: la família Miquel comença a fabricar paper a mà.
 1879: els germans Llorenç i Antoni Miquel i Costas funden la societat Miquel y Costas.
 1901: s'amplia l'accionariat de la societat i passa a denominar-se Miquel y Costas & Miquel.
 1929: la companyia es transforma en societat anònima amb la raó social Miquel y Costas & Miquel, S.A.
 1978: la societat comença a cotitzar a la borsa.
 1991: el Grup Industrial Miquel y Costas es consolida en la fabricació de papers fins i especials.

Referències 

Empreses de Barcelona